El Torneig de Montpeller 2014, oficialment conegut com a Open Sud de France 2014, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 de febrer del 2014 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista local Gaël Monfils va guanyar el títol per segona ocasió (2010).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014